Praça — espaço público urbano
Largo (mareação) - uma posição de um veleiro relativamente ao vento

Música e ficção
Largo (andamento musical) — andamento musical

Largo Winch (banda desenhada) — comic book belga

Largo Winch (série de televisão) — série de televisão baseada no comic book belga

Lugares

Largo (Flórida)
Largo (Maryland)
Key Largo

Desambiguação
Desambiguações de topônimos